Cims borrascosos, novel·la escrita per Emily Brontë
 Cims borrascosos (pel·lícula de 1939), dirigida per William Wyler
 Cims borrascosos (pel·lícula de 1970), dirigida per Robert Fuest
 Cims borrascosos (pel·lícula de 1988), dirigida per Yoshishige Yoshida
 Cims borrascosos (pel·lícula de 1992), dirigida per Peter Kosminsky
 Wuthering Heights (pel·lícula de 2011), dirigida per Andrea Arnold